Kropbach ist ein geographischer Name:

 Kropbach (Staufen im Breisgau), Weiler im Stadtteil Grunern von Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kropbach (Neumagen), linker Zufluss des Neumagens bei Kropbach, Stadt Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kropfbach
 Kroppach
 Kropsbach